Miguel Vieira Ferreira (São Luís, 10 de dezembro de 1837 – Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1895), abolicionista, republicano, jornalista, engenheiro, militar e Doutor em Ciências Matemáticas e Físicas, fundou a Igreja Evangélica Brasileira em 11 de setembro de 1879 e é patrono da escola Dr Miguel Vieira Ferreira

Naturais de São Luís (Maranhão)
Protestantes do Brasil
Abolicionistas do Brasil
Maçons do Brasil
Jornalistas maçons
Republicanos do Brasil